Jiddat al Harasis 022 — метеорит-хондрит масою 654 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 
Метеорити